Села:
 Жадани — Вінницька область, Іллінецький район
 Жадани — Полтавська область, Диканський район